Die Saison 2009/10 war die elfte Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien trafen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen durften. Während die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifiziert waren, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Playoff-Modus untereinander aus. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan mussten in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen durfte.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Erste Runde 
 Mora IK – Almtuna IS 0:2 (4:5 n. V., 2:5)
 Bofors IK – Malmö Redhawks 0:2 (1:2, 1:3)

Zweite Runde 
 Malmö Redhawks – Almtuna IS 1:2 (2:1, 1:4, 2:5)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2009
Eishockeysaison 2009/10